Американський штат Іллінойс поділяється на 102 округи.

Іллінойс